Boxed – raccolta di Mike Oldfield del 1976
 Boxed – raccolta degli Heaven's Gate del 1999
 Boxed – cofanetto degli Eurythmics del 2005